Příjmení Stamm nosí více významných osobností:

 Ferdinand Stamm (1813–1880) – rakouský a český spisovatel, novinář a politik německé národnosti
 Marvin Stamm (* 1939) – americký jazzový trumpetista
 Peter Stamm (* 1963) – švýcarský spisovatel